Paul Williams (escritor) - autor do romance The General, que deu origem ao filme homônimo
Paul Williams (compositor) - norte-americano 
Paul Williams (saxofonista) - norte-americano
Billy Paul - cantor de nome Paul Williams

Desambiguação